Владимирец или Володимерец — древнерусская крепость и населённый пункт (деревня) в Псковской области. Городище находится в 55 км от Острова на границе Островского и Порховского района. Здесь, на Судомской возвышенности, расположена так называемая Володчина гора (холм высотой около 40 м), огибаемая рекой Лиственкой. На ней находятся остатки Владимирецкой крепости.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 10 жителей.

История 
В литературе конца XIX — начала XX века название горы связывали с князем Владимиром Святославичем, крестителем Руси. В близлежащей вотчине своей бабки княгини Ольги, он, по преданию, провёл детство, а возможно и родился. Археологические исследования подтверждают существование поселения на месте Владимирца как минимум с XIII века. Первое летописное упоминание о Владимирце датируется XV веком, когда на месте «где и древний был», псковичи основывают новый город: в лето 6970 (1462 года) «заложиша псковичи иной городок на Володчине горе и нарекоша Володимирец».

Укреплённый город на вершине горы был обнесён валом, по углам которого стояли, по-видимому, четыре деревянных башни. Отмечаются некоторые элементы сходства Владимирецкой крепости с древним Изборском. У подножия горы имелся ещё один, земляной вал и рвы шириной до 6-8 м. Вместе со строительством крепости во Владимирце была возведена и церковь: «Того же лета и церковь поставиша Св.Николая и освещаша». Близ города располагался посад площадью около 3 га, в котором была построена церковь Ильи Пророка, упоминаемая в Псковской летописи под 1484 годом. Со временем был построен ещё один храм — Рождества Пречистыя Богородицы — и создан монастырь. В последующие века владимирецкие церкви неоднократно разрушались, гибли в пожарах и вновь отстраивались.

В силу естественных преград Владимирец был труднодоступной крепостью и входил в число 12 «пригородов», оборонявших Псковскую вечевую республику с разных сторон. К ним относились в том числе крепости Вышгородок, Велье, Воронич, Врев, Котельно, Выбор, Опочка, Дубков. Находясь на юго-западных рубежах Псковской земли, Владимирец был призван отражать литовские набеги. Эту же функцию он продолжал выполнять и после вхождения Пскова в состав Русского государства в 1510 году. Во время Ливонской войны Владимирец, называвшийся по-немецки Вольмаром, упоминался в связи с несколькими боевыми эпизодами, в том числе разгромом князем Дмитрием Овчинником немецкого отряда в 1560 году и пленением некоего ливонского воеводы Ламошки. Впоследствии, из Владимирца русские войска ходили в поход на Юрьев, однако в 1580 году крепость была разрушена войсками Стефана Батория.

После этого события, крепость потеряла всякое военное значение и продолжал существовать лишь посад. Позже, оказавшись вдали от почтовых трактов и больших городов с развивающейся промышленностью, Владимирец превратился в обыкновенный погост. В 1790 году он пережил пожар, после чего была построена каменная церковь Николая Чудотворца, сохранившаяся до наших дней. В XIX веке здесь протекала стабильная жизнь, имелись кожевенные заводы, несколько мельниц, врачебный пункт. Во время Великой Отечественной войны Владимирец был занят немцами, которые разместили в церкви Николая Чудотворца штаб.  На него покушались партизанские группы, оперировавшие в окрестностях. После того, как партизаны уничтожили немецкого майора, оккупанты выжгли все ближайшие деревни. Населённый пункт был освобождён 21 июня 1944 года.

Остатки древней Владимирецкой крепости были обследованы в конце 1950-х годов П.А. Раппопортом. После войны жизнь во Владимирце так и не восстановилась, однако в 1990 году здесь начал обустраиваться Свято-Введенский женский монастырь.

Примечания

Литература 
 Владимирова Л. И. От грозной крепости к монастырской обители // Псков. — 2005. — № 23. — С. 52—58.

Ссылки 
 Древний пригород Пскова Владимирец празднует 550-летие
 Фотоотчёт о паломничестве во Владимирец.

Населённые пункты Островского района (Псковская область)
Исчезнувшие древнерусские города
Крепости Псковской области
Псковская земля
Городища Псковской области